Toponímia:
 Es Mercadal o el Mercadal, vila i municipi de l'illa de Menorca 
 Agulles del Mercadal, muntanya al municipi de Berga a la comarca del Berguedà 
 Plaça Mercadal (Balaguer), plaça porticada de forma quadrada al municipi de Balaguer (la Noguera) 
 Plaça del Mercadal (Reus), plaça al municipi de Reus (Baix Camp) 
 Plaça del Mercadal de Vic, plaça porxada monumental a la ciutat de Vic 
 Santa Maria del Mercadal, diversos indrets
 Plaça del Mercadal (Girona), plaça de Girona
 Biografies:
Esteve Mercadal i Dou, canonge i ardiaca de Vic, President de la Generalitat de Catalunya (1674-71)
 Francesc Mercadal (Menorca, s. XVII-?), escriptor i eclesiàstic balear, prevere de l'església de Maó
Maria Mercadal i Pons (1874-1969), cantant i divulgadora musical menorquina